G41 peut faire référence à :

Domaine militaire et armes 
 Glock 41, un pistolet autrichien;
 HK G41, un fusil d’assaut allemand ;
 HMS Panther (G41), un destroyer de la Royal Navy ;
 Mauser G41, un prototype de fusil semi-automatique allemand.

Médecine 
 État de mal épileptique, d’après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres